Negradas puede referirse a:
 Negradas (Guitiriz), parroquia del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, Galicia.
 Negradas (Vicedo), parroquia  del municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.